Les Cantons de l'Est peuvent désigner : 
la région touristique des Cantons-de-l'Est au Québec incluant la région administrative de l'Estrie et quelques cantons dispersés dans d'autres régions administratives ;
la région historique des Cantons-de-l'Est au Québec, à l'origine toute zone au sud-est du St-Laurent ayant été divisée en lots carrés à l'anglaise (par opposition aux longues bandes françaises), originellement dans le but d'accueillir des monarchistes qui s'expatriaient des États-Unis ;
l'ancienne région administrative des Cantons-de-l'Est au Québec, réarrangée en 1966 pour donner la région Estrie et de petites portions de trois autres régions ;
les Cantons de l'Est de la Belgique, rattachés à la Belgique en 1919 à la suite du traité de Versailles.